Butulija ist der Familienname folgender Personen:

 Bojan Butulija (* 1979), serbischer Handballspieler
 Igor Butulija (* 1970), serbischer Handballspieler und -trainer